Балткон — международный региональный конвент (научно-фантастический фестиваль) стран Балтийского моря. Проходит на регулярной ежегодной основе с 1994 года. В настоящее время конвент прошёл во всех балтийских государствах, за исключением Норвегии. В 2009 году Балткон впервые прошёл на территории России. Официальным языком конвента является английский.

История 
Идея проведения регионального конвента стран Северной Европы возникла впервые в 1993 году. В этом отношении Балткон является наследником Сканкона, проводившегося в 1970 — начале 1980 годов. Также в 1993 был написан и принят первый вариант Устава Балткона. Организатором и идейным вдохновителем Балткона является швед Арвид Энгхольм. В 2009 году он дал интервью устроителям очередного Балткона, рассказав о своем видении его истории.

Устав Балткона

Премия Балткона 
Премия Балткона «За продвижение балтийской фантастики» («Baltcon Prize to Best Promoter of Baltic Science Fiction & Fantasy») присуждается ежегодно на конвенте «Балткон» за лучший перевод с языков стран балтийского региона. Премия вручается переводчику. Премия присуждается в 3-х степенях.

Номинация 
На премию может быть номинирован любой перевод фантастического произведения с языков стран балтийского региона на любой другой язык, изданный за три года, предшествующие году проведения конвента. Номинация осуществляется национальными делегациями «Балткона». Каждая страна может номинировать не более 5 наименований. Возможно номинирование разных переводов одного и того же переводчика. Все номинации имеют равный вес. Номинации направляются Совету «Балткона», который составляет общий номинационный список. Номинационный список рассылается Советом «Балткона» Национальным Конвентам не позднее, чем за месяц до момента проведения «Балткона».

Голосование 
Голосование производится на Балтконе представителями национальных делегаций, Совета «Балткона» и Организационным Комитетом конвента проведения. Каждый голосует по «австралийской системе»: за 1-е место 3 голоса, за 2-е — 2 голоса, за 3-е — 1 голос. Все голоса имеют равный вес.

Допускается заочное голосование для Национальных Комитетов. Заочное голосование заканчивается не позднее 3-х дней до открытия «Балткона». Результаты заочного голосования собираются Советом «Балткона» и объявляются совместно с результатами очного голосовании.

Голосование за других не допускается.

Победители 
2009
 1 место — Эрик Симон (Erik Simon) (за перевод с русского на немецкий романа С. Витицкого «Бессильные мира сего»)
 2 место — Евгений Вайсброт (за перевод с польского на русский серии книг А. Сапковского)
 3 место — Наталья Банке (за перевод со шведского на русский романа Ю. Линдквист «Блаженны мертвые»)
 3 место — Елена Первушина (за перевод с немецкого на русский романа С. Виттон «Звездная долина»)

2010
Премию не вручали

Ссылки 

Европейское общество научной фантастики
Международные конвенты
Европейские конвенты
Премии фантастам